Warehouse District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Warehouse District (Danville, Kentucky), NRHP-ID 86000634
 Warehouse District (Salt Lake City, Utah), NRHP-ID 82004149